Mestizo – termine che indica gli individui viventi nati da due etnie diverse

Musica 
 Mestizo – rapper statunitense
 Mestizo – album di Daniel Valdez del 1973
 Mestizo – album di Joe Bataan del 1980
 Mestizo – album dei Revolver del 2004

Altro 
 Martín Cortés detto El mestizo – figlio di Hernán Cortés e La Malinche
 Django non perdona (Mestizo) – film del 1966 diretto da Julio Buchs